

Булановка — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Булановка — присілок, Ішимський район, Тюменська область